Péage (frz. Maut) steht für Gemeinden in der Region Auvergne-Rhône-Alpes:

 Bourg-de-Péage,
 Le Péage-de-Roussillon

sowie:
 Île du Péage, Antarktika